Ха́уэлл () — фамилия и топоним. Англизированная форма валлийского имени . Фамилия берёт начало от династии королей в Уэльсе и в Бретани в IX и X веках и трёх валлийских королевских домов этого времени. Тюдоры королевского дома Англии также произошли от них.

Персоналии 
 Хауэлл, Арлин (род. 1939) — американская модель.
 Хауэлл, Бейли (род. 1937) — американский баскетболист, член Зала славы баскетбола.
 Хауэлл, Гарри (1932—2019) — канадский хоккеист, член Хоккейного зала славы.
 Хауэлл, Дара (род. 1994) — канадская фристайлистка.
 Хауэлл, Дейвид (род. 1990) — английский шахматист, гроссмейстер (2007).
 Хауэлл, Джеймс (род. 1967) — английский шахматист, гроссмейстер (1995).
 Хауэлл, Дженнифер — канадско-американская актриса, одна из создателей сериала «Южный парк».
 Хауэлл, Джон Томас (1903—1994) — американский ботаник.
 Хауэлл, Дэн (род. 1991) — британский видеоблогер и радиоведущий.
 Хауэлл, Кларенс (1881—1936) — американский шахматист.
 Хауэлл, Кристофер Томас (род. 1966) — американский актёр и режиссёр.
 Хауэлл, Мария — американская актриса, певица и композитор.
 Хауэлл, Матильда (1859—1939) — американская лучница, трёхкратная чемпионка летних Олимпийских игр 1904.
 Хауэлл, Томас (род. 1994) — американский кёрлингист.
 Хауэлл, Томас Джефферсон (1842—1912) — американский ботаник.
 Хауэлл, Эдуард (1846—1898) — британский виолончелист.
 Дэвис, Хауэлл (1690—1719) — корсар так называемой «золотой эры» пиратства, родом из Уэльса.

Топоним 
  — город в округе Ливингстон штата Мичиган.
 Хауэлл — город в США (штат Нью-Джерси), неформальная столица калмыцкой диаспоры.
 Хауэлл — округ в штате Миссури, США.